Schindele ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schindele (* 1951), deutsche Journalistin, Autorin und Sozialwissenschaftlerin
 Kathrin Schindele (* 1981), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Katrin Schindele (* um 1989), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Michael Schindele (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schindele (1879–1963), deutscher Verwaltungsjurist